Buckow (von slawisch ‚buk‘ = ‚Buche‘) ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Buckow (Märkische Schweiz), Stadt im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Berlin-Buckow, Ortsteil in Berlin-Neukölln
 Buckow (Calau), Ortsteil von Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Buckow (Dahme/Mark), Ortsteil von Dahme/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Buckow (Kümmernitztal), Ortsteil von Kümmernitztal, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Buckow (Milower Land), Gemeindeteil von Großwudicke, Ortsteil von Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Buckow (Nennhausen), Ortsteil von Nennhausen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Buckow (Rietz-Neuendorf), Ortsteil von Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Buckow (Schorfheide), Gemeindeteil von Schorfheide (Gemeinde), Landkreis Barnim, Brandenburg

in Polen:
 Buckow im Landkreis Schlawe, Pommern, früherer Name von Bukowo (Polanów), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Buckow im Landkreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg, früherer Name von Buków (Sulechów), Teil der Gmina Sulechów, Woiwodschaft Lebus, Polen 

Buckow ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich Ferdinand Buckow (1801–1864), deutsch-österreichischer Orgelbauer
 Friedel Buckow (1897–nach 1966), deutsche Filmeditorin
 Karl Buckow (1915–1979), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin

Siehe auch:

 Buckowsee
 Kloster Buckow in Hinterpommern, Polen
 Bukowo Morskie (See Buckow), Dorf in Hinterpommern
 Bukowo (Tychowo) (Alt Buckow), Dorf in Westpommern
 Bukow
 Buko (Begriffsklärung)